Moosgraben ist ein Gewässername 

 Moosgraben (Abens), linker Zufluss der Abens bei Hirnkirchen, Markt Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Moosgraben, Abschnittsname der Altern (Isar), linker Zufluss der Isar vor Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Moosgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Moosgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer gegenüber dem Hoferteich, Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moosgraben (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs (zur Elz, zum Oberrhein) in Lörch, Gemeinde Sexau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Moosgraben (Bruchgraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Bruchgrabens (Oberlauf des Spitzraingrabens, zur Schwarzach, zur Donau) bis nahe Dürnhaid, Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Moosgraben (Donau), rechter Zufluss der Donau in Straubing, Niederbayern, Bayern
 Moosgraben (Ebrach), linker Teilungslauf der Ebrach (zur Attel) zwischen Oelmühle, Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg und Reith, Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, beide Orte in Bayern
 Moosgraben (Geislinger Mühlbach), linker Zufluss des Geislinger Mühlbachs bei Roith, Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Moosgraben (Glonn), rechter Zufluss der Glonn in Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Moosgraben (Hembach), linker Zufluss des Hembachs (zur Rednitz) vor Oberhembach, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Moosgraben (Isenach), rechter Zufluss der Isenach in Eppstein, kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz), Rheinland-Pfalz
 Moosgraben (Kalterbach), linker Zufluss des Kalterbachs an der Gemeindegrenze von Karlsfeld, Landkreis Dachau zu Feldmoching, kreisfreies München
 Moosgraben (Kander) – zwei Zuflüsse der Kander im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; flussabwärts
 Moosgraben (Kander, Wittlingen), linker Zufluss  in Wittlingen
 Moosgraben (Kander, Rümmingen), linker Zufluss in Rümmingen
 Moosgraben (Längenmühlbach), linker Zufluss des Längenmühlbachs vor Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Moosgraben (Lentersheimer Mühlbach), linker Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) nach Lentersheim, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Moosgraben (Lohgraben), Oberlauf des Altmühl-Zuflusses Lohgraben bei Dollnstein, Landkreis Eichstätt, Bayern, der im Wellheimer Trockental läuft
 Moosgraben (Moosbach) , linker Zufluss des Moosbaches, westlich von Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Moosgraben (Neckar) , rechter Zufluss des Neckars nach der Kreisgrenze von Dauchingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, zu Deißlingen, Landkreis Rottweil, beide in Baden-Württemberg
 Moosgraben (Regen), linker Zufluss des Regen in Kreuzbach, Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Moosbach, früherer Abschnittsname des Rotbach (Riß, Obersulmetingen) oder Ingerkinger Rotbachs bis Ingerkingen, Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Moosgraben (Schandel), bedeutenderer linker Zufluss der hier noch Schandelgraben genannten Schandel (zur Isen) bei Kaps, Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moosgraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei Dennenlohe, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Moosgraben (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Dengeltshofen, Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Moosgraben, Oberlaufname im Feilenmoos des Wellenbachs bei Vohburg an der Donau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Moosgraben (Wieseth), linker Zufluss der Wieseth in Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Moosgraben (Wiesent), mit Oberlauf Perlgraben, rechter Zufluss der Wiesent zwischen Wiesent und Oberachdorf, Gemeinde Wörth an der Donau, beide Landkreis Regensburg, Bayern
 Moosgraben (Zusam), rechter Zufluss der Zusam bei Auchsesheim, Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Moosengraben (Hillenfurtbach), linker Oberlauf eines Baches, der über den Hillenfurtbach in die Deggenhauser Aach entwässert bis Lellwangen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Moosgraben ist der Ortsname von
 Moosgraben (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Moosbach
 Mooskanal